Cybotron (австралійський гурт) — гурт, що виконував електронну та експериментальну музику (1976—1980).
 Cybotron (американський гурт) — новаторський техно-колектив (1980—1993), що своєю творчістю вплинув на ряд інших гуртів.